Donnelly kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Donnelly, Alberta, ort,

USA 

 Donnelly, Minnesota, ort, Stevens County, 
 Donnelly, Idaho, ort, Valley County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar